Chihi ist der Familienname folgender Personen:

 Adil Chihi (* 1988), marokkanisch-deutscher Fußballspieler
 Sirajeddine Chihi (* 1970), tunesischer Fußballspieler